Poczęcie – pojęcie, które słownikowo lub ze względu na kontekst kulturowy stosowane jest w odniesieniu do:
 zapłodnienia u człowieka – jako procesu biologicznego powstania zygoty utożsamianego z początkiem życia człowieka  
 początku istnienia osoby ludzkiej – jako zagadnienia z obszaru filozofii, moralności, prawa i religii

Zobacz też
 niepokalane poczęcie